Żyborski – polskie nazwisko.
 Osoby o nazwisku Żyborski
 Tadeusz Żyborski (1894-1978) – dyplomowany oficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej,
 Wacław Żyborski (1893- po 1946) – urzędnik administracji II Rzeczypospolitej,
 Witold Żyborski (1895-1966) – ziemianin, polityk, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej (IV i V kadencji).

Zobacz też